NGC 7578A
NGC 7578B